Unser Planet steht für: 
 Unser Planet (Film), schwedischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2006
 Unser Planet (Fernsehserie), Serie aus dem Jahr 2019
 Unser Planet (Brunnenplastik), Brunnenplastik in Bremen-Mitte auf dem Domshof

Siehe auch:
 Unsere Erde
 Planet Erde